Saucarí bezeichnet:
in Bolivien:
Provinz Saucarí – eine Provinz im Departamento Oruro
Kanton Saucarí – ein Verwaltungsbezirk in der Provinz Saucarí
Alto Saucarí – ein zentraler Ort im Kanton Saucarí